Halton kan syfta på:

Kanada 

 Halton Region, Ontario,

Storbritannien 

 Borough of Halton, distrikt, Cheshire, England, 
 Halton, Cheshire, England, Borough of Halton, 
 Halton, Buckinghamshire, England, Buckinghamshire, 
 Halton, Lancashire
 Halton, Northumberland
 Halton, West Yorkshire